Doon est le nom de trois townlands dans le comté de Cavan, en Irlande, dans les paroisses civiles de Drumreilly, Mullagh, et Tomregan.
Pour tous les trois, le nom dérive du terme irlandais Dún, qui signifie fort.

Doon (Drumreilly) 
Le townland de Doon, dans la paroisse civile de Drumreilly, fait partie de la circonscription électorale de district de Benbrack. Il est également situé dans l'ancienne baronnie de Tullyhaw.

Doon (Mullagh) 
Le townland de Doon, située dans la paroisse civile de Mullagh, fait partie du district électoral de Crossbane. Il est aussi situé dans l'ancienne baronnie de Castlerahan.

Doon (Tomregan) 
Le townland de Doon, dans la paroisse civile de Tomregan, se trouve dans le district électoral de Ballyconnell. Il est également situé dans la baronnie de Tullyhaw.

Notes et références

Liens externes 
 La base de données IreAtlas Townland

Doon (Comté de Cavan)